Le sigle USFA peut désigner
 L'Union sportive des Forces armées, un club de football du Burkina Faso
 La United States Football Alliance, une ancienne ligue de football (soccer) des États-Unis
 La United States Fencing Association, la fédération américaine d'escrime